Андрій Іванович Мероник ( , м. Борщів, Тернопільська область, Україна) — український письменник, підприємець, математик, дослідник, волонтер, учасник освітньої програми «Школа майбутнього». Автор книжок «Золотий Ґрааль криптовалютного трейдингу», «69 невдалих побачень» та «24.02.».

Життєпис 
Андрій Мероник народився в місті Борщів, Тернопільської області. Навчався в загальноосвітній школі №2 міста Борщіва, де поглиблено цікавився математикою, чому посприяв дідусь хлопця Василь Мероник, який за професією викладач математики.

Після здачі курсової роботи на тему "Створення генератора сайтів та його оптимізація" переїхав жити у Київ та вступив до Національного університету «Києво-Могилянська академія» за напрямом "Системи та методи прийняття рішень".

у 2015-2018 роках почав займатися розробкою скорингових систем. Цей період частково ліг в основу першої науково-популярної книги Андрія - "Золотий Ґрааль криптовалютного трейдингу".

Творчість 
У 2020 році Мероник видав свою першу книгу «Золотий Ґрааль криптовалютного трейдингу» — науково-популярне видання про історію розробки математичних алгоритмів однією із київських фірм. У 2021 році книгу було перекладено на англійську мову під назвою The Golden Grail of Cryptocurrency Trading для американського ринку.

У 2021 році у "Видавництві 21" було випущену другу книгу Мероника — «69 невдалих побачень», яка розповідає про те, як відбуваються знайомства в мережі із чоловічої сторони. У одному із інтерв'ю українському виданню, Андрій поділився, що книгу «69 невдалих побачень» він написав не лише, щоб поділитися власними історіями та невдачами, а й для того, щоб люди, які ідуть на побачення краще зрозуміли логіку та поведінку один одного.

24 лютого 2022 року Мероник почав роботу над новою книгою «24.02», яка за форматом є щоденником війни. У книзі автор ділиться тим, як компанія молодих людей раптово опинилася посеред війни й пристосовувалася до нових реалій, щоб бути корисними країні. Особливістю книги є те, що окрім основної розповіді автора вона містить окремий розділ із історіями українських підприємців, лікарів, блогерів, артистів, зокрема Даші Астаф’євої, Tayana, Roxolana, подружжя Катерини Кухар та Олександра Стоянова, Дарії Ковтун і Євгена Хмари та інших. Кижка «24.02» представляла Україну на міжнародному Франкфуртському книжковому ярмарку 2022 року.

Книжка «24.02» також стала благодійним проєктом, що мав на меті збір коштів для допомоги ЗСУ та постраждалим від війни. На офіційному сайті книги доступно самому обрати вартість книги у діапазоні від 195 до 9999 гривень. Перший тираж дозволив Меронику та команді автора надіслати 108 000 гривень на благодійність. Другий тираж зібрав 250 000 гривень благодійних внесків.

Громадська діяльність 
З 2021 року став радником голови Громадської ради при Державіаслужбі України.
Член громадської організації "Авіація загального призначення України".

У червні 2022 року Андрій також став ідейним натхненником мистецької акції “Стріт-арт проти диктатури”,, що пройшла у Києві під час російсько-української війни. Основною місією проєкту було — знищити образ великого та жахливого диктатора, а також продемонструвати світові, що українці є хороброю та вільною нацією, на яку не має впливу вибудований роками демонічний образ. За словами Мероника, поведінка очільника сусідньої держави є типовою ілюстрацією токсичності: зневаги, агресивного домінування та егоцентризму, що межує з нарцисизмом. У якості жартівливого прикладу він наводить інтернет-спілкування сучасної молоді.

Автор книги "24.02", яка виступила благодійним проєктом, що мав на меті збір коштів для допомоги ЗСУ та постраждалим. Задля цього до книги було залучено зіркових співавторів, а також використано нестандартну маркетингову механіку. На офіційному сайті книги будь-кому була надана можливість самому обрати вартість книги у діпазоні від 195 до 9999 гривень. "Наша книжка – не товар, а швидше пам’ятка про те, що її власник колись долучився до гарної справи", коментує сам Мероник. 

Засновник "Фундації шкільних стипендій" - освітянського благодійного проекту. Фундація складається з 3 секцій: стипендії, конкурси та гранти. Мета: зробити навчальний процес цікавішим для учнів. У вересені 2022 року в рамках конкурсу "Лист захисникам" учнями шкіл було написано та намалювано більше половини сотні листів бійцям української армії.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт книги "69 невдалих побачень"
 Офіційна сторінка Instagram книги "69 невдалих побачень" 
 Офіційний сайт книги "Золотий Ґрааль криптовалютного трейдингу"

Письменники
Українські письменники
Народились 1993
Народились 26 жовтня
Сучасні українські письменники
Випускники Києво-Могилянської академії